Das US Darts Masters ist ein Turnier im Dartsport und wurde vom 6. bis zum 7. Juli 2018 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) durchgeführt. Es war das zweite Event der World Series of Darts 2018. Austragungsort war das Mandala Bay in Paradise.

Den Turniersieg sicherte sich der Schotte Gary Anderson, der sich im Finale mit 8:4-legs gegen den Engländer Rob Cross durchsetzte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den vier bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit zu Jahresbeginn und vier Wildcard-Spielern zusammen. Zusätzlich nahmen acht lokale Spieler teil, die sich bei einem Qualifikationsturnier qualifizieren konnten. Sie starteten als ungesetzte Spieler ins Turnier.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde wurde am 6. Juli ausgetragen, Spielmodus war ein best of 11 legs. Die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale, die alle am 7. Juli ausgetragen wurden, wurden im Modus best of 15 legs gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 60.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das US Darts Masters 2018 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:

 Die 4 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit, von denen alle gesetzt waren
 Die 4 Wildcard-Teilnehmer
 8 lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Gary Anderson

Wildcard Teilnehmer 
  Daryl Gurney
  Michael Smith
  James Wade
  Gerwyn Price

Lokale Spieler
  Joseph Huffman
  John Norman Jnr
  Ross Snook
  David Cameron
  Dennis Sayre
  Dawson Murschell
  Jeff Smith
  Danny Lauby

Setzliste 
Die momentane Platzierung in der World Series Rangliste ist Grundlage für die Setzliste.

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt. Jedoch übertrug die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN alle Spiele live.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Paradise (Nevada)
World Series of Darts 2018
US Darts Masters